The Lost Children – album grupy Disturbed.
 The Lost Children – serial nowozelandzki.